preobrazba (botanika), preoblikovanje i promjena organa biljki
 preobrazba (zoologija), kod nekih životinja prolazak kroz različite razvojne stupnjeve
 preobrazba (genetika), prijenos viralne, bakterijske ili jedne i druge DNK iz jedne stanice u drugu
 Metamorfoze, djelo Publija Ovidija Nazona

Vidi i:
 metamorfne stijene, u geologiji, izmjena strukture stijena